Букурешки мир се може односити на:
 Букурешки мир 1812., мир којим је завршен Руско-турски рат (1806—1812)
 Букурешки мир 1886., мир којим је завршен Српско-бугарски рат (1885)
 Букурешки мир 1913., мир којим је завршен Други балкански рат
 Букурешки мир 1918.

Види још 
 Букурештански споразум (1916)